Hacène Belmessous est chercheur indépendant et écrivain. Il est né à Lyon le .

Activités 
Il mène des recherches sur les questions urbaines. Il est contributeur par ailleurs au Monde diplomatique et à la revue Esprit.
Il produit "Entre les murs du Grand Paris", une émission de radio sur l'antenne de Fréquence protestante à Paris.

Publications 
L’avenir commence en banlieue, éd. L’Harmattan, 2001 
Voyage en sous France, éd. L’Atelier, 2004
Mixité sociale : une imposture. Retour sur un mythe français", éd. L'Atalante, 2006Les Minorités de la République. La discrimination au logement des jeunes générations d’origine immigrée, (dir.) éd. La Dispute, 2006Maires de banlieue. La politique à l’épreuve du réel, éd. Sextant, 2007Le Nouveau Bonheur français, ou le Bonheur selon Disney, éd. L’Atalante 2009Opération banlieues. Comment l’État prépare la guerre urbaine dans les cités françaises, éd. La Découverte, 2010Clandestine. L’État français tombeau des sans papiers", éd. L'Atalante, 2011
Sur la corde raide. Le feu de la révolte couve toujours en banlieue", éd. Le Bord de l'Eau, 2013Le Grand Paris du séparatisme social. Il faut refonder le droit à la ville pour tous, éd. Post-Editions, 2015Les laboratoires de la haine. Enquête sur la face cachée du frontisme municipal, éd. Demopolis, 2019Petite histoire politique des banlieues populaires'', éd. Syllepse, 2022

Lien externe 
 

Naissance en octobre 1964
Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Naissance à Lyon